Владимир Иванович Говорков (5 мая 1905— 30 января 1955) — советский государственный деятель, министр коммунального хозяйства РСФСР (1946—1949).

Биография 
В 1944—1945 гг. — заместитель начальника Управления промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР.

В 1946—1949 гг. — министр коммунального хозяйства РСФСР.

С августа 1950 г. — и. о. начальника Управления промысловой кооперации при Совете Министров РСФСР.

В 1951 г. был назначен на должность ректора Московского высшего художественно-промышленного училища.

Инициировал переезд училища в новое здание на Волоколамском шоссе, д. 9, фактически санкционировал его самозахват (объект не был сдан в эксплуатацию). До официального новоселья не дожил — скоропостижно умер.

Депутат Верховного Совета РСФСР 2-го созыва (1947—1951).

Примечания

Ссылки 
 Справочник
 Память народа

Министры коммунального хозяйства РСФСР